Le mot tidiane peut désigner :

Religion 
 Un tidjane, adepte du tijanisme, une branche de l'islam : voyez à tijanisme.

Anthroponyme 
Tidiane est un prénom masculin. Il désigne notamment :
 Tidiane Dem (1908-?), écrivain ivoirien.
 Tidiane Aw (1935-2009), homme de télévision et cinéaste sénégalais.
 Tidiane N'Diaye (XXe-XXIe s.), anthropologue, économiste et écrivain franco-sénégalais.
 Ahmed Tidiane Souaré (né en 1951), homme d'Etat guinéen.
 Cheick Tidiane Seck (né en 1953), musicien malien.
 Cheikh Tidiane Gadio (né en 1956), homme politique sénégalais.
 Tidiane Dia (né en 1985), footballeur sénégalais.
 Tidiane Diakité (XXe-XXIe s.), essayiste français d'origine malienne.